Машанов — фамилия, известные носители:

 Машанов, Борис Васильевич (1912—1979) — советский футболист, хоккеист и тренер.
 Машанов, Акжан Жаксыбекулы (1906—1997) — советский геолог, член-коррексондент АН Казахской ССР (1946).